Biała Skała – skała w Paśmie Lubania w Gorcach
 Biała Skała – skała w zachodniej ścianie Bystrzyka w Pieninach
 Biała Skała – skała na Macelowej Górze w Pieninach
 Biała Skała – szczyt w Pieninach Spiskich
 Biała Skała – szczyt w paśmie Siwego Wierchu w Tatrach
 Biała Skała – szczyt w Beskidzie Niskim, w paśmie granicznym
 Biała Skała – szczyt w Górach Stołowych u podnóża Szczelińca Wielkiego